William Cassidy peut désigner :

 William A. Cassidy, géologue américain ;
 William F. Cassidy (1908-2002), militaire américain.

Voir aussi 

 Bill Cassidy (1917-), footballeur britannique ;
 Bill Cassidy (1957-), homme politique américain.